

Persone 
 Kikas (1981-) pseudonimo di  Francisco Caetano Monteiro de Assis, ex calciatore angolano.
 Kikas (1991-) pseudonimo di  Luís Filipe Gomes Almeida, calciatore portoghese.
 Kikas (1998-) pseudonimo di  João Diogo Alves Rodrigues, calciatore portoghese.